Planorbidae é uma família de caracóis de água doce pulmonados pertencentes ao clado Panpulmonata dos Gastropoda.

Notas

Referências
Gittenberger, E., Janssen, A.W., Kuijper, W.J., Kuiper, J.G.J., Meijer, T., Velde, G. van der & Vries, J.N. de (1998) De Nederlandse zoetwatermollusken. Recente en fossiele weekdieren uit zoet en brak water Nederlandse Fauna 2. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & EIS-Nederland, Leiden, 288 pp.
Fischer, P.H. (1880-1887) Manuel de Conchyliologie et de Paléontologie conchyliologique ou histoire naturelle des Mollusques vivants et fossiles suivi d'un appendice sur les Brachiopodes par D. Oehlert. – XXIV + 1369 pp.
 (German) Thiele, J. (1929-1935) Handbuch der Systematischen Weichtierkunde. Jena, (1), 1-376, 1929; (2), 377-778, 1931; 779-1022, 1934; 1023-1134, 1935.
 Vaught, K.C. (1989) A classification of living mollusca. American Malacologists Inc., Melbourne USA,  & 0-915826-22-6, 195 pp.
 Wenz, W. (1923-1930) Gastropoda extramarina tertiaria. Fossilium Catalogus I. (4 vols.), 3387 pp.
 Zilch, A. (1959-1960) Euthyneura. In: H. Schindewolf (ed.), Handbuch der Paläozoologie, 6(2): pp. I-XII + 1-834.

Ligações externas

  NCBI Taxonomy Browser: Planorbidae
  Systema naturae 2000 (classification) - Taxon: Planorbidae
  ITIS: Planorbidae
  http://mkohl1.net/Planorbidae.html
 Frank Collins Baker, The Molluscan Family Planorbidae, The University of Illinois press, Urbana, 1945

 
Gastrópodes